Albumy muzyczne zatytułowane Live!:
 Live! – album Boba Marleya & The Wailers z 1975
 Live! – album Status Quo z 1977
 Live! – album Hey z 1994
 Live! – album The Police z 1995
 Live! – album Voltaire’a z 2006

Zobacz też: Live